(3869) Нортон () — астероид главного пояса, открытый 3 мая 1981 года американским астрономом Эдвардом Боуэллом в обсерватории Андерсон-Меса и назван в честь американского астронома-любителя Артура Филипа Нортона, автора нескольких звёздных атласов.

См. также 
 Список астероидов (3801—3900)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 SAO/NASA ADS Astronomy Abstract Service

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Эдвардом Боуэллом